Alla steht für:

 Alla (Vorname), ein weiblicher Vorname
 alla, die italienische Entsprechung zum französischen à la
 Alla (Burjatien) (Алла), ein Dorf in der Republik Burjatien in Russland
 Alla (Bhutan), ein Dorf im Distrikt Wangdue Phodrang in Bhutan
 Alla (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Alla (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Alla (Kalifornien), Ort im Los Angeles County

Personen:
 Sherif Abd Alla (* 1987), ägyptischer Straßenradrennfahrer
 Alla Amidas, König von Axum 

Siehe auch:
 Ala
 Allah (Begriffsklärung)